Eduardo Novoa puede referirse a las siguientes personas:

 Eduardo Novoa Monreal, abogado chileno;
 Eduardo Novoa Barrientos, yudoca chileno.